Квітка — орган розмноження квіткових рослин.

Ім'я 

 Квітка Цісик — українська співачка з США.

Прізвище 

 Квітка Андрій Федорович (1774—1844) — державний діяч Російської імперії, псковський губернатор.
 Квітка Климент Васильович (1880—1953) — український музикознавець-фольклорист.
 Квітка Лідія Костянтинівна — українська актриса, цивільна дружина Панаса Саксаганського.
 Квітка Олександр Володимирович — лейтенант Збройних Сил України. Лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
 Квітка Іван Григорович (?—1751) — український козацький полковник. Його сином був Квітка Ілля Іванович, а онуком Квітка-Основ'яненко Григорій.
 Квітка Ілля Іванович (1745—?) — український історик та письменник, дядько Григорія Квітки-Основ'яненка.
 Квітка-Основ'яненко Григорій Федорович (1778—1843)  — український письменник, справжнє прізвище Квітка.
 Квітко Семен Кузьмич (1855—1917) — український нафтохімік.
 Косач-Квітка Лариса Петрівна (Леся Українка) (1855—1917) — українська письменниця, перекладач, культурний діяч.

Географічні об'єкти

Села 
 Квітка — Вінницька область, Жмеринський район.
 Квітка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район.
 Квітка — Одеська область, Подільський район.

Заповідне урочище 
 Квітка — лісове заповідне урочище, Чернівецька область.

Залізниця 
 Квітка — колишній пасажирський залізничний зупинний пункт Херсонської дирекції Одеської залізниці.

Інші значення 
 «Квітка» — ілюстрований літературний збірник, який видав в 1890 році у Львові Василь Лукич накладом товариства «Просвіта».

Див. також 
 Весняна Квітка — село, Миколаївська область, Миколаївський район.
 Аддис-Абеба — (з амхар. нова квітка) — столиця та найбільше місто Ефіопії.
 Квітка пустелі — автобіографічний кінофільм, знятий за однойменною книгою.

Примітки